{{Музыкальный альбом
| Название      = The Boatlift
| Тип         = Студийный альбом
| Исполнитель = Pitbull
| Обложка        = Обложка альбома Pitbull The Boatlift.jpg
| Выпущен    = 27 ноября 2007
| Дата записи = 2006—2007
| Жанры        = Кранк, хип-хоп, хип-хаус
| Длительность      = 58:43
| Лейблы       = Poe Boy, Bad Boy Latino, TVT
| Продюсеры   = Lil Jon, Mr. Collipark, Nitti, Soundz, Diaz Brothers, Play-n-Skillz
| Обзоры = *Allmusic  ссылка
 Okayplayer  ссылка
 Music for America (semi-favorable review) ссылка
 Slant Magazine  ссылка
 RapReviews.com (7.5/10) ссылка
| Предыдущий = El Mariel
| Пред_год = 2006
| Год = 2007
| Следующий = Pitbull Starring in Rebelution
| След_год = 2009
| Прочее = 
}}The Boatlift'' — третий студийный альбом рэпера Pitbull, выпущенный 27 ноября 2007 года. Альбом дебютировал на 50 позиции с 22 203 экземплярами за первую неделю, гораздо ниже ожиданий. Продажи следующей недели составили 9686 экземпляров, и альбом спустился на 134 место, составив тираж 32 084 экземпляра.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Pitbull